Can Ricart (Poblenou), conjunt fabril al Poblenou de Barcelona
 Can Ricart (Mataró), casal cantoner a Mataró (Maresme)
 Can Ricart (Sant Feliu de Llobregat), antic mas reformat i restaurat a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Can Ricart (Vilanova i la Geltrú), edifici al municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
 Can Ricart o casa-fàbrica Ricart, conjunt d'edificis al Raval de Barcelona